Миге́ль Эрне́сто Эрре́ра Аги́рре (; ) — мексиканский футболист, тренер. В начале 1990-х — игрок, а в 2013—2015 годах — главный тренер национальной сборной Мексики.

Карьера игрока

Клубная 
Во взрослом футболе дебютировал 1987 году в команде «Эстудиантес Текос», в составе которой принял участие лишь в одном матче чемпионата. Впоследствии с 1988 по 1991 год играл в составе клубов «Сантос Лагуна», «Атланте» и «Керетаро». Своей игрой за «Керетаро» вновь привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Атланте», в состав которого вернулся в 1991 году. На этот раз сыграл за эту команду следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Атланте», был основным игроком защиты команды. В течение 1995—2001 годов защищал цвета клубов «Торос Несса» и «Атланте».

В сборной 
1993 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Мексики. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась всего 2 года, провёл в форме главной команды страны 14 матчей. В составе сборной был участником розыгрыша Кубка Америки в 1993 году в Эквадоре, где вместе с командой завоевал «серебро».

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 2002 году, возглавив тренерский штаб команды «Атланте». В дальнейшем работал в мексиканском клубном футболе, возглавлял команды «Монтеррей», «Идальго», «Эстудиантес Текос» и «Америка».

В 2013 году был назначен главой тренерского штаба национальной сборной Мексики, вывел сборную на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Команда вышла в 1/8 финала, где уступила Нидерландам, выигрывая до 88-й минуты. Эррера был признан самым низкооплачиваемым тренером чемпионата (его годовой оклад составлял 125 тысяч фунтов стерлингов), а его эмоции на поле сделали его любимцем публики.

В 2015 году сборная под руководством Эрреры выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, но после финала тренер ударил журналиста, за что был уволен.

Достижения

В качестве игрока 
 Атланте
 Чемпион Мексики: 1992/93
 Финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ: 1994

 Сборная Мексики
 Серебряный призёр Кубка Америки: 1993

В качестве тренера 
 Америка
 Чемпион Мексики: 2013 (К)

 Сборная Мексики
 Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Торос Неса»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Атланте»
Тренеры ФК «Монтеррей»
Тренеры ФК «Веракрус»
Тренеры ФК «Текос»
Тренеры ФК «Америка» Мехико
Тренеры сборной Мексики по футболу
Тренеры ФК «Тихуана»
Тренеры ФК «УАНЛ Тигрес»